Ландари — многозначный термин:
 Ландари — село в Полтавской области (Украина)
 Ландари — герцог Фриуля (с 670 или 671 года)